Arronet ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea von Arronet (1886–1973), deutschbaltische Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Karin von Arronet (1917–2006), deutschbaltische Malerin, Grafikerin und Kunstlehrerin